Meisenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Meisenheimer (1876–1934), deutscher Chemiker
 Johannes Meisenheimer (1873–1933), deutscher Zoologe
 Wolfgang Meisenheimer (* 1933), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Meisenheimer-Komplex